WPS steht für:
 Wandlungsfähige Produktionssysteme, änderbare Fertigungs- oder Herstellungssysteme
 Waterproof-System, ein System bei Waschmaschinen
 Welding Procedure Specification, eine Anleitung für Schweißer die Schweißnaht betreffend, sowie die nötigen Parametereinstellungen von Schweißmaschinen
 WPS Office, proprietäre chinesische Office-Software
 WPS Wertpapierservice Bank, siehe Deutsche Wertpapierservice Bank
 Women’s Professional Soccer, eine Frauenfußballliga
 Wellen-PS, Maßeinheit für eine Wellenleistung, speziell bei Turbinen
 World Poker Series, internationale Pokerturniere
 West-Pazifik-Staaten (Fidschi, Papua-Neuguinea und Samoa) mit denen die Europäische Union ein Abkommen über Zollpräferenzen geschlossen hat

In der Informationstechnik:
 Web Processing Service, ein Standard des Open Geospatial Consortium zur Prozessierung von Geodaten über das Internet
 Web Publishing Solution, ein Inhaltsverwaltungssystem (Content-Management-System) für Webseiten
 Weblog Publishing System, ein Inhaltsverwaltungssystem für Weblogs
 WebSphere Portal Server, eine Portal-Lösung für Anwendungsprogramme, siehe WebSphere
 While Playing Screen, ein Dateiformat des freien Musikabspielgerätes Rockbox
 Wireless Provisioning Services, ein selbstständiger Einstellungsprozess für öffentliche oder private Funknetzwerke unter Windows XP und Windows Server 2003
 Wi-Fi Protected Setup, ein von der Wi-Fi Alliance entwickelter Standard zum einfachen Aufbau eines drahtlosen Heimnetzwerks mit Verschlüsselung
 WLAN Positioning System, ein System zur Ortsbestimmung über Funknetze
 Word Processor (*.wps), ein Dateiformat von Microsoft Works
 Workplace Shell, eine grafische Benutzeroberfläche

Abkürzung